Реккаред — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Реккаред I — король вестготов (586—601)
 Реккаред II — король вестготов (621)
 Реккаред — епископ Луго (885—923)